A Giochi per il mio computer (Játékok a számítógépemre, GMC-ként is ismert) egy olasz számítógépes és játékkonzolos videójátékkal foglalkozó magazin. Olaszország vezető újságja a kategóriájában a havi több mint  eladott példányszámával.

A GMC az évek során többször is kiadót váltott: először az Il mio castello editore, majd 2000 őszétől a Future Publishing egyik leányvállalata; a Future Media Italy és végül 2007 májusa óta a Sprea Media Italy adja ki.

Lapszámok listája

Külső hivatkozások 
 A Giochi per il mio computer a Sprea Media Italy weboldalán 

Számítástechnikai folyóiratok